Дејвис куп 2011 је била 100. сезона овог најзначајнијег такмичења националних репрезентација у мушком тенису, у којем су учествовале 124 екипе.

У Светској групи је учествовало 16 екипа. Први мечеви су играни 6−8. марта.

Светска група

Носиоци 

  Србија
  Француска
  Шпанија
  Чешка

<ol start="5">
 Аргентина
 САД
 Русија
 Хрватска

Жреб

Светска група 

 У плеј офу за попуну Светске групе 2012. године играло је 8 екипа које су поражене у првом колу Светске групе 2011. године и 8 екипа које су победиле у зонским групама. Утакмице су игране од 16. до 18. септембра 2011. године.

Америчка зона

Група 1

Учесници 

Носиоци:
  Еквадор
  Бразил

Остали учесници:
  Канада
  Колумбија
  Мексико 
  Уругвај

Жреб

Група 2

Учесници 

Носиоци:
 
 
 
 

Остали учесници:

Жреб

Група 3

Учесници

Група 4

Учесници 
 
 
 
 
 
 Девичанска Острва

Азијскоокеанијска зона

Група 1

Учесници 

Носиоци:
 
 

Остали учесници:

Жреб

Група 2

Учесници 

Носиоци:
 
 
 
 

Остали учесници:
 
 
 Пацифичка Океанија

Жреб

Група 3 

 
 
 
 

 
 Шри Ланка

Група 4

Евроафричка зона

Група 1

Учесници 

Носиоци:
 
 
 
 

Остали учесници:

Жреб

Група 2

Учесници 

Носиоци:
 
 
 
 
 
 
 
 

Остали учесници:

Жреб

Група 3 - Европа

Група 3 - Африка

Спољашње везе 

 Званични сајт

Тенис 2011.
Дејвис куп
Дејвис куп 2011.